Bergbauernschule heißen:

 Landwirtschaftliche Fachschule Hohenlehen (Schloss Hohenlehen), Hollenstein an der Ybbs, Niederösterreich
 Bergbauernschule Hondrich, in Hondrich bei Spiez, Kanton Bern